Площадь России (, Rusastani hraparak) — площадь в Ереване, столице Армении․ Расположена на пересечении улиц Григора Лусаворича, Аргишти, Италии и Бейрута.

Площадь торжественно была открыта 21 октября 2008 года при участии Президентов Армении и Российской Федерации Сержа Саргсяна и Дмитрия Медведева.

На противоположной стороне улицы Григора Лусаворича находится площадь Мясникяна с расположенным на ней памятником Александру Мясникяну. Среди других объектов на площади можно выделить здания Мэрии Еревана, Музея истории Еревана и культурно-деловой центр «Дом Москвы в Ереване». В непосредственной близости находится также Посольство Российской Федерации в Армении.

Галерея

См. также 
 Площадь Франции (Ереван)

Примечания

Литература 

России